В Берлине, по состоянию на 24 декабря 2016 года, было совершено пять терактов:

Примечания